Ponta Porã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponta Porã (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Ponta Porã (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar